Efinger steht für:
 eine aus Brugg stammenden Patrizierfamilie, siehe Effinger (Patrizierfamilie)

Effinger ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Pfau-Effinger (* 1953), deutsche Soziologin 
 Cecil Effinger, US-amerikanischer Komponist
 Christoph Effinger (1487–1551), Schweizer Aristokrat 
 Friedrich Ludwig Effinger (1795–1867), Gemeindepräsident von Bern
 George Alec Effinger (1947–2002), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Herbert Effinger (* 1951), deutscher Sozialpädagoge und Sozialarbeitswissenschaftler
 Kaspar Effinger (1442–1513), Schweizer Aristokrat
 Konrad Maria Effinger (1800–1881), Schweizer Theologe und Autor
 Ludwig Albrecht Effinger (1773–1853), Schweizer Politiker und Oberst
 Maria Effinger (* 1966), deutsche Archäologin, Bibliothekarin und Spezialistin für Digital Humanities
 Rudolf Emanuel Effinger (1771–1847), Schweizer Offizier, Politiker und Agronom